Черняхівська сільська рада — Київська область, Кагарлицький район
 Черняхівська сільська рада — Київська область, Яготинський район
 Черняхівська сільська рада — Чернігівська область, Ніжинський район